Родина може бити:
Родина (Падова), насеље у Италији у округу Падова

или:
, политичка партија у Русији
, политичка партија у Украјини

Види још
Родинија, суперконтинент